Tuchengzi ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

die Stätte der Tuchengzi-Stadt (chin. 土城子城址 Tuchengzi chengyi) im Kreis Shangyi der Provinz Hebei, siehe Tuchengzi (Shangyi);
die Tuchengzi-Stätte von Horinger (Helin Ge'er Tuchengzi yizhi 和林格尔土城子遗址) in der Inneren Mongolei, siehe Tuchengzi (Horin Ger);
die Tuchengzi-Formation (chin. 土城子組 Tuchengzi zu) im Gebiet von Beipiao, Provinz Liaoning, siehe Tuchengzi-Formation;
die Gemeinde Tuchengzi der Manju und Koreaner (土城子满族朝鲜族乡) im Stadtbezirk Changyi der Stadt Jilin, siehe Tuchengzi (Changyi).